«Песня о друге» — название нескольких песен:
 «Песня о друге» («Если радость на всех одна…») — песня композитора Андрея Петрова на стихи Григория Поженяна (из кинофильма «Путь к причалу», 1962).
 «Песня о друге» («Если друг оказался вдруг…») — песня Владимира Высоцкого (из кинофильма «Вертикаль», 1967).
 «Песня о друге» («Я совсем не был с ним знаком…») — песня Александра Градского (посвящена Владимиру Высоцкому, 1980).